Сполучені Штати Америки на зимових Паралімпійських іграх 2014 у Сочі, Росія, були представлені 74 спортсменами у всіх видах спорту. У неофіційному медальному заліку американська збірна зайняла восьме місце, здобувши 2 золоті, 7 срібних і 9 бронзових медалей (всього — 18).

Медалісти

Біатлон

З вадами зору

Сидячи

Стоячи

Гірськолижний спорт 

Чоловіки

Жінки

Сноубординг 
Чоловіки

 Жінки

Лижні перегони 

З вадами зору

Сидячи

Стоячи

Следж-хокей 

Склад команди

Груповий раунд 

1 тур

2 тур

3 тур

Медальний фінал 

Півфінал

Фінал

Керлінг на візках 

Склад команди

Груповий етап 

1 сесія 

2 сесія

3 сесія

5 сесія

6 сесія

8 сесія

9 сесія

10 сесія

11 сесія

12 сесія

Див. також 
 США на зимових Олімпійських іграх 2014

Примітки 

2014 в американському спорті